Esztergom népessége a 2011-es népszámlálás adatai szerint 28 926 fő volt. A népsűrűség ugyanebben az évben 288,3 fő/km².

Statisztikák 

2001-ben a  város népessége 29 041 fő volt, és ennek a lélekszámnak a 92,9%-a volt magyar. Más jelentősebb etnikumai a városnak, a cigányok 2,4%-kal, a németek 1,4%-kal, őket követik a szlovákok 1,3%-kal, majd a lengyelek 0,1%-kal és végül a románok szintén 0,1%-kal. Ismeretlen, vagy nem válaszolt, 6%.

Esztergom város vallási feloszlási aránya a következő, katolikus 19 622 fő, ebből római katolikus 19 365 fő azaz a 65,8%-a, református  2184 fő vagyis 7,4%-a, evangélikus 352 fő azaz 1,2%-a, görögkatolikus 257 fő vagyis 0,9%. Más egyházhoz, felekezethez tartozik százalékban a város 0,9%-a. Nem tartozik egyházhoz és semmilyen más felekezethez, 3500 fő azaz a város 11,9%-a. Ismeretlen, nem válaszolt, 220+3307 fő, 12,0%.

Történelmi népesség 

Esztergom népességének alakulása:

 ¹ A török kiűzése után
 ² Csak a királyi városban
 ³ Ebből 9 349 a királyi városban
¹ A központi belterület fontosabb részei: Belváros, Víziváros, Szenttamás, déli városrész (Egykori Kovácsi falu területe, Szentlázár, Szentpál), Tabán, Prímás-sziget, Szentgyörgymező, Bánom, Aranyhegy
² Bocskoroskutat (és a listán nem szereplő Zsellér-földeket) 2007 februárjában belterületté nyilvánította az önkormányzat.
 1990-2009-ig az adatok forrása: KSH Helységnévtár: https://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=25131

Városrészek népessége 
Lásd még: Esztergom városrészei

Belterület

Külterület

Kapcsolódó szócikkek 

Híres esztergomiak listája
Esztergom díszpolgárainak listája
Esztergom polgármestereinek és tanácselnökeinek listája

Források 

Esztergom földrajza
Népességföldrajz